El término pesa puede hacer referencia a: 

Pesas, material de gimnasio o halterofilia.
Pesa rusa, pesa que consiste en una bola de hierro.
PESA, tipo de radar.
Transportes PESA, empresa de transportes vasca.